Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2008 года — 12-й турнир чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 4 по 12 апреля 2008 года в Харбине, Китай. Сборная США стала чемпионом и завоевала свой второй титул, одолев в финале сборную Канады со счётом 4:3. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную Швейцарии — 4:1.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала игрок сборной США Натали Дарвиц, набравшая 10 (6+4) очков за результативность. Она же была признана и лучшим нападающим турнира. Самым ценным игроком и лучшим вратарём турнира была признана финка Ноора Рятю, а лучшим защитником американка Анджела Руджеро.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 9 национальных команд — пять из Европы, по две из Азии и Северной Америки. Сборная Японии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
Азия
 ^
 ×
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2007 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2007 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+8).

Группа B 

Время местное (UTC+8).

Группа C 

Время местное (UTC+8).

Квалификационный раунд

Группа D 

Время местное (UTC+8).

Группа E 

Время местное (UTC+8).

Утешительный раунд

Группа F 

Время местное (UTC+8).

Финальный раунд

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+8).

Финал 
Время местное (UTC+8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Ноора Рятю

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Ноора Рятю
 Защитник:  Анджела Руджеро
 Нападающий:  Натали Дарвиц

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Ноора Рятю
 Защитники:  Джули Чу —  Эмма Лааксонен
 Нападающие:  Натали Дарвиц —  Джейна Хеффорд —  Хейли Уикенхайзер

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2008
Ж